A csendes amerikai, Graham Greene regénye (1955), eredeti címe The Quiet American. 
 A csendes amerikai, eredeti címe The Quiet American, 1958-as amerikai film, rendezte Joseph L. Mankiewicz, főszereplő Michael Redgrave.
 A csendes amerikai, eredeti címe The Quiet American, 2002-es amerikai film, rendezte Phillip Noyce, főszereplők Michael Caine, Brendan Fraser.